Ataxia puede referirse a:
 Ataxia, una enfermedad que se caracteriza por provocar descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo.
 Ataxia, sinónimo del género botánico.
 Ataxia, banda de rock experimental que estuvo conformada por John Frusciante, Joe Lally, y Josh Klinghoffer.
 Ataxia, género de insectos cerambícidos